Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner ;
 Pélasgos d'Arcadie, père de Lycaon et ancêtre éponyme des Pélasges ;
 Pélasgos d'Argos, qui accueillit les Danaïdes, parfois confondu avec le précédent ;
 Pélasgos fils de Poséidon, héros thessalien ;
 Pélasgos fils d'Asopos ;
 Pélasgos fils de Triopas et de Sosis.

ru:Пеласг